Boiling Point (pel·lícula de 1990), dirigida i protagonitzada per Takeshi Kitano
 Boiling Point (pel·lícula de 1993), dirigida per James B. Harris i protagonitzada per Wesley Snipes i Dennis Hopper
 Boiling Point (pel·lícula de 2021), dirigida per Philip Barantini